Geografia:
Comtat de Zelanda: un comtat que feia part de les Disset Províncies i més tard de la república de les Set Províncies Unides
Zelanda: una província dels Països Baixos
Flandes Zelandès: un tros del comtat de Flandes al marge de l'Escalda, també anomenat "Flandes dels estats", que la república de les Set Províncies Unides va annexionar durant la guerra dels vuitanta anys
Nova Zelanda, un estat a Oceania, "descobert" per a Abel Tasman
No confondre amb Selàndia, illa i regió de Dinamarca